

Botanica
Storace (Styrax officinalis), pianta angiosperma dicotiledone detta anche Mella bianca
Storace americano (Liquidambar styraciflua), specie arborea della famiglia delle Amamelidacee, riclassificata (AGP II) tra le Altingiacee
Storace –  resina vegetale che proviene dal Liquidambar orientalis

Persone 
 Anna Selina Storace (1765-1817), cantante britannica, di origine italiane
Bernardo Storace (1637 c.a – 1707 c.a), compositore italiano
Francesco Storace (1959), politico e giornalista italiano
Marc Storace (1951), cantante maltese, voce dei Krokus
Stefano Storace (1725-1781), contrabbassista e compositore italiano
 Stephen Storace (1762-1796), compositore inglese